Казанцев Анатолій Вікторович — радянський і український живописець. Член НСХУ (1951).
 Казанцев Володимир Гаврилович — російський живописець і графік. Член Санкт-Петербурзького товариства російських акварелістів (1887—1895) і художників (1893—1897).
 Казанцев Геннадій Трифонович — український російськомовний письменник, член НСПУ.
 Казанцев Євген Геннадійович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Казанцев Іван Георгійович — вчений-металург, заслужений діяч науки і техніки УРСР, доктор технічних наук.
 Казанцев Олександр Петрович (1906—2002) — радянський та російський письменник-фантаст.

 Казанцева Анастасія Андріївна
 Казанцева Тамара Тимофіївна
 Казанцева Тетяна Анатоліївна ( 1986) — українська актриса театру і кіно.

Російські прізвища